Cinq navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Formidable.

 , un vaisseau de ligne de  rang de 80 canons, capturé aux Français pendant la bataille des Cardinaux en 1759, et démantelé en 1768.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 90 canons, lancé en 1777. Il participe à la bataille d'Ouessant et à la bataille des Saintes. Converti en 74 canons de  rang en 1813, et démantelé la même année. 
 , un  rang de 84 canons lancé en 1825. Transformé en navire d'entraînement en 1869 et vendu en 1906.
 , un cuirassé pré-Dreadnought  de  lancé en 1898, il est torpillé et coulé en 1915.
 , un porte-avions de  lancé en 1939 et vendu pour démantèlement en 1953.

Voir aussi 
 
 , ancien vaisseau français Formidable.

Nom de bateau de la Royal Navy